Alamocitos Creek ist der Name folgender Flüsse in den Vereinigten Staaten:

 Alamocitos Creek (Canadian River), Fluss im Oldham County, Bundesstaat Texas
 East Prong Alamocitos Creek, Fluss im Oldham County, Bundesstaat Texas
 Middle Prong Alamocitos Creek, Fluss im Oldham County, Bundesstaat Texas
 West Prong Alamocitos Creek, Fluss im Oldham County, Bundesstaat Texas